Endla – wieś w Estonii, w prowincji Jõgeva, w gminie Jõgeva.
 Endla – jezioro we wsi Kärde, w gminie Jõgeva.
 Endla – wieś w Estonii, w prowincji Sarema, w gminie Kaarma.
 Endla – teatr w Parnawie.
 Endla – wieś w Indiach, w stanie Radżastan, w dystrykcie Pali.